Amerikai Egyesült Államok
Paoli (Colorado)
Paoli (Georgia)
Paoli (Indiana)
Paoli Township (Orange megye, Indiana)
Paoli (Oklahoma)
Paoli (Pennsylvania)
Paoli (Wisconsin)